Krems jelentései:

Települések
Krems an der Donau, város Alsó-Ausztriában
Krems in Kärnten, település Karintiában
Krems II, település a németországi Schleswig-Holsteinban
Křemže csehországi város német neve

Vízfolyások
Krems (Duna) folyó az alsó-ausztriai Waldviertelben, a Duna mellékfolyója
Krems (Lieser), folyó Karintiában, a Lieser mellékfolyója
Krems (Traun), folyó Felső-Ausztriában, a Traun mellékfolyója

Hasonló
Kremsvidéki járás